Pour les fortifications situées à l'intérieur du Paris actuel, voir : Enceintes de Paris
 Pour les fortifications protégeant Paris situées à l'extérieur du Paris actuel, voir Fortifications de Paris aux XIXe et XXe siècles